est une chanson du groupe punk rock américain The Ramones. C'est le titre qui ouvre le 6 album des Ramones, Pleasant Dreams. Elle fut écrite par Joey Ramone et dure 3' 22.

Références

Liens externes
 
 Une vidéo de la chanson

Chanson interprétée par les Ramones
Chanson de 1981